Сокман () — турецьке ім'я.
 Сокман I ал-Кутбі — 1-й бей Держави Шах-Арменідів з 1100 до 1112 року.
 Сокман II Насір ад-Дін— 1-й шахармен та 3-й бей Держави Шах-Арменідів з 1128 до 1185 року.
 Сокман ібн Артук — бей з династії Артукідів

Див. також 
 Сукман
 Сукман (село)